

Geografia 
 Buendía – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia

Persone e personaggi 
 Aureliano Buendía – personaggio del romanzo Cent'anni di solitudine
 Emiliano Buendía – calciatore argentino con cittadinanza spagnola